Александар Лукович — сербський футболіст, захисник, виступав за ряд сербських клубів, італійські «Асколі» та «Удінезе» та російський «Зеніт», національні збірні Сербії і Чорногорії та Сербії.
 Брад Лукович — канадський хокеїст.
 Берні Лукович — канадський хокеїст.
 Лукович Володимир Федорович — член Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.
 Мілан Лукович — сербський хокеїст, воротар, виступає за «Партизан» (Белград) у Сербській хокейній лізі.
 Морріс Лукович — канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника за збірну команду Канади.

Примітки 

Сербські прізвища